Битка код Солуна, опсада Солуна или пљачка Солуна може да се односи на:

 Опсада Солуна (254), готски напад на град
 Битка код Солуна (380), готска победа над римском војском
 Опсада Солуна (586), словенско-аварска опсада града, део Аварско-византијског рата
 Опсада Солуна (604), словенски напад на град, део Аварско-византијског рата
 Опсада Солуна (611), словенски напад на град
 Опсада Солуна (615), словенски напад на град
 Опсада Солуна (617), словенско-аварски напад на град
 Опсада Солуна (676—678), словенска опсада града
 Пљачка Солуна (904), арапска пљачка града
 Битка код Солуна (995), бугарска победа над Византијом
 Битка код Солуна (1004), бугарска победа над Византијом
 Битка код Солуна (1014), византијска победа над Бугарима
 Битка код Солуна (1040), бугарска победа над Византијом
 Битка код Солуна (друга 1040), византијска победа над Бугарима
 Пљачка Солуна (1185), норманска пљачка града
 Опсада Солуна (1207), бугарска опсада града
 Опсада Солуна (1334), српска опсада града
 Опсада Солуна (1383—1387), османско освајање града од Византије
 Опсада Солуна (1422—1430), османско освајање града од Млетачке републике